

Dynastie 
 Dynastia Zhou – dynastia rządząca Chinami od ok. 1045 do 256 r. p.n.e.
 Północna dynastia Zhou – dynastia okresu Dynastii Północnych i Południowych, panująca w latach 557-581
 Późniejsza dynastia Zhou – dynastia okresu Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw, panująca 951-960
 Dynastia Zhou – oficjalna nazwa okresu panowania cesarzowej Wu Zetian (690-705)
 Dynastia Zhou – nazwa przyjęta przez uzurpatora Wu Sangui (1678)

Osoby 
 Zhou Chunxiu (ur. 1976) – chińska lekkoatletka
 Zhou Dunyi (1017-1073) – chiński uczony i filozof
 Zhou Enlai (1898-1976) – chiński polityk, premier ChRL w latach 1949-1976
 Zhou Erfu (1914-2004) – chiński pisarz
 Zhou Fang (VIII w.) – chiński malarz
 Zhou Haibin (ur. 1985) – chiński piłkarz
 Zhou Jian’an (ur. 1964) – chiński siatkarz
 Zhou Jianchao (ur. 1988) – chińska szachistka
 Zhou Lulu (ur. 1988) – chińska sztangistka
 Zhou Mi (ur. 1979) – chińska badmintonistka
 Zhou Suhong (ur. 1979) – chińska siatkarka
 Zhou Suying (ur. 1960) – chińska kolarka
 Zhou Wenmo Jakub (1752-1801) – chiński duchowny katolicki, misjonarz, męczennik, błogosławiony
 Zhou Xiaozhou (1912-1966) – chiński działacz komunistyczny, sekretarz Mao Zedonga
 Zhou Yafei (ur. 1984) – chińska pływaczka
 Zhou Yang (ur. 1988) – chińska lekkoatletka
 Zhou Yang (ur. 1991) – chińska łyżwiarka szybka
 Zhou Yimiao (ur. 1991) – chińska tenisistka
 Zhou Yinan (ur. 1983) – chiński wioślarz
 Zhou Yongkang (ur. 1942) – chiński polityk
 Zhou Youguang (ur. 1906) – chiński językoznawca, twórca transkrypcji hanyu pinyin
 Zhou Weihui (ur. 1973) – chińska pisarka
 Zhou Weiqi (ur. 1986) – chiński szachista
 Zhou Ziqi (1871-1923) – chiński polityk, tymczasowy premier i prezydent Republiki Chińskiej w 1922 roku
 Zhou Zuoren (1885-1967) – chiński pisarz